

Patronyme 
 Eddie Orrell (né en 1965), homme politique canadien.
 Lauren Orrell (née en 1982), actrice australienne.
 Marc Orrell (né en 1982), guitariste américain.

Divers 
 , ville britannique située dans le Grand Manchester.
 Orrell RUFC, club de rugby anglais basé à Orrell, dans le grand Manchester.